Rothacker ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Rothacker (1888–1965), deutscher Philosoph und Soziologe
 Fritz-Dieter Rothacker (1938–2001), deutscher Grafiker
 Götz Rothacker (* 1968), deutscher Koch
 Gottfried Rothacker (1901–1940), sudetendeutscher Schriftsteller
 Helmut Rothacker (1919–1999), deutscher Politiker (CDU), Bezirksbürgermeister von Berlin-Steglitz
 Steffen Rothacker (* 1987), deutscher Skeletonsportler
 Thilo Rothacker (* 1967), deutscher Illustrator, Comic-Künstler und Grafiker
 Wilhelm Rothacker (1828–1859), deutscher Journalist, Schriftsteller und Revolutionär 

Rothacker ist der Name folgender Orte:
 Rothacker, Ortschaft in der Gemeinde Walterswil SO im Kanton Solothurn, Schweiz

Siehe auch:
 Rothenacker
 Rothacher